Čížkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Čížkov, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Čížkov, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň